Il doppio del torneo di tennis Merano Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Nicolás Lapentti che hanno battuto in finale Giorgio Galimberti e Massimo Valeri 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)
 Tom Kempers /  Daniel Orsanic (primo turno)

 Aleksandar Kitinov /  Jack Waite (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Nicolás Lapentti (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1998